Arnell ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Arnell (1933–2013), englischer Fußballspieler
 Hampus Wilhelm Arnell (1848–1932), schwedischer Botaniker
 Helena Arnell (1697–1751), finnische Malerin
 Johan M. Arnell (* 1947), schwedischer Dirigent
 Richard Arnell (1917–2009), englischer Komponist
 Samuel Mayes Arnell (1833–1903), US-amerikanischer Politiker
 Sigfrid Vilhelm Arnell (1895–1970), schwedischer Botaniker